Торро —  страва кухні каталанських країн, зокрема валенсійської кухні.
 Лукас Торро — іспанський футболіст